Eonian — десятый студийный альбом группы Dimmu Borgir, вышедший 4 мая 2018 года на лейбле Nuclear Blast Records.

Список композиций

Участники записи 
 Шаграт — вокал, бас-гитара, клавишные
 Силенос — гитара, бас-гитара
 Галдер — гитара, бас-гитара
 Герлиоз — клавишные
 Дарай — ударные

Примечания

Ссылки 
 Eonian  на сайте allmusic
 Предварительный (25.04.2018) обзор   на сайте MetalSucks
 

Альбомы Dimmu Borgir
Альбомы Nuclear Blast Records